Бермехо има више значења:

 Бермехо
 Бермехо (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Бермехо (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику